Lenka Kotková (z d. Šarounová, ur. 26 lipca 1973 w Dobřichovicach) – czeska astronom.


Życiorys 
Ukończyła meteorologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracuje w Obserwatorium w Ondřejowie. W latach 1995–2003 odkryła 262 planetoidy (221 samodzielnie oraz 41 wspólnie z innymi astronomami).

W uznaniu jej pracy jedną z planetoid nazwano (10390) Lenka.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Karola
Czescy astronomowie XX wieku
Czescy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1973